Con el nombre en clave de Operación Rösselsprung (operación caballo de ajedrez) se conoce a dos operaciones llevadas a cabo por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial:

 Operación Rösselsprung (1942): plan para la destrucción de un convoy PQ17 de barcos aliados.
 Operación Rösselsprung (1944), o Séptima Ofensiva Antipartisana: plan de operaciones de fuerzas especiales alemanas para capturar o asesinar a Josip Broz Tito.